Mozbot — IRC-бот на Perl, изначально созданный для использования на IRC‐каналах проекта Mozilla.

Используется, например, на irc://irc.mozilla.org для следующих ботов:
 firebot или firewolfbot — принадлежит Крису Крузу (), который в сентябре 2008 года взял на себя продолжение остановившейся примерно в 2005 разработки Mozbot.
 nullbot
 ранее также mozbot.

История выпусков 
 2002-03-08 — 2.2
 2002-04-01 — 2.4
 2009-04-01 — 2.6

Примечания 

IRC
Свободное сетевое программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Perl
Программное обеспечение с лицензией MPL